Robert Luzolanu Mavema est un homme politique de la République démocratique du Congo, nommé par le gouverneur André Kimbuta le 7 août 2017 ministre provincial du Plan, des Travaux publics et des Infrastructures.

Notes et références 

Ministre des Infrastructures de la république démocratique du Congo
Ministre du Plan de la république démocratique du Congo